Maurice Fadel, un homme politique et un homme d’affaires libanais.
 Robert Fadel, (1970 -)  un homme politique libanais.

Voir aussi 
 Ouled Fadel une commune de la wilaya de Batna en Algérie.